Der Scottish League Cup wurde 1981/82 zum 36. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 8. August 1981 und endete mit dem Finale am 28. November 1981 im Hampden Park von Glasgow. Offiziell wurde der Pokalwettbewerb als Bell’s Whisky Scottish League Cup ausgetragen. Als Titelverteidiger startete Dundee United in den Wettbewerb, das im Vorjahresfinale gegen den FC Dundee im Dundee Derby mit 3:0 gewann. Bei der diesjährigen Austragung konnte United zum dritten Mal infolge das Endspiel im Ligapokal erreichen. Im Finale unterlag die Mannschaft allerdings den Glasgow Rangers mit 1:2. Die Rangers gewannen ihren elften Ligapokal und bauten damit den Vorsprung gegenüber Celtic Glasgow mit deren acht erfolgen weiter aus.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1981.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 19. August 1981.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 31. August und 2. September 1981.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 2. und 16. September, die Rückspiele am 23. September 1981.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 7. Oktober, die Rückspiele am 28. Oktober 1981.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1981/82 bei statto.com

1981/82
Fußballsaison 1981/82